Lichtbrücke bedeutet:

 Ein astronomisches Phänomen, siehe Zodiakallicht
 Das Symbol einer Ökumenischen Bewegung, siehe Wormser Dom#Lichtbrücke